

Personnalité 

Guillaume Edinger (1850-1926), éditeur, journaliste et écrivain français.
Ludwig Edinger (1855-1918), médecin allemand et pionnier de la neurologie.
Tilly Edinger (1897-1967), paléontologue américaine.
Claudio Edinger (né en 1952), photographe brésilien contemporain. 
Paul Edinger (né en 1978), joueur américain de football américain.

Homonymie de patronyme